

Тополін — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Тополін — село в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства